Název Lazný potok má více vodních toků:

 Lazný potok (přítok Kocanského potoka) – pravostranný přítok Kocanského potoka na Slovensku v okrese Detva
 Lazný potok (přítok Krásnohorského potoka) – levostranný přítok Krásnohorského potoka na Slovensku v okrese Rožňava
 Lazný potok (přítok Nitry) – levostranný přítok Nitry na Slovensku v okrese Prievidza